Vani (praktijk)
Vani (gemeente), gemeente in de Georgische regio Imereti
Vani (stad), hoofdplaats van bovenstaande gemeente.